

Patronyme 

 Alberto Adriani (1898-1936), écrivain, économiste et homme politique vénézuélien.

Toponyme 

 Alberto Adriani, une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Alberto Adriani, une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Fernández Feo dans l'État de Táchira.